Joseph puede referirse a:

Lugares
 Joseph (Oregón), ciudad del condado de Wallowa, estado de Oregón, Estados Unidos.
 Joseph (Utah), pueblo del condado de Sevier, estado de Utah, Estados Unidos.

Ficción
 Joseph (cómic), personaje de la serie X-Men del Universo Marvel.

Obras
 Joseph (ópera), ópera de Étienne Nicolas Méhul.
 Joseph: King of Dreams, película de animación musical bíblica del año 2000.
 José El Profeta, serie del mismo profeta bíblico, titulado Prophet Joseph del iraní Yūsofe Payāmbar.